Holly Hill podría referirse a las siguientes poblaciones de Estados Unidos:

  Holly Hill (Carolina del Sur); o
  Holly Hill (Florida).